Den här artikeln inkluderar diskografin till sångerskan Carola Häggkvist.

Album 
Albumens placeringar refererar till försäljningslistorna i respektive land Sverige (SVE), Norge (NOR), Finland (FIN) & Danmark (DAN).

Singlar

Videoalbum

Referenser

Noter

Webbkällor 
Hitparad.se
Danishcharts.com
Norwegiancharts.com
Finnishcharts.com

Externa länkar 
 
 

Diskografi
Häggkvist, Carola
Häggkvist, Carola
Häggkvist, Carola